André Vandelle, född 29 augusti 1902 i Les Rousses, död 16 oktober 1976, var en fransk vinteridrottare som var aktiv inom längdskidor, backhoppning och nordisk kombination under 1920-talet. Han medverkade vid olympiska vinterspelen i nordisk kombination och slutade på tjugonde plats vid Olympiska vinterspelen 1924. Han tävlade även på 18 km längdskidor (29:de plats) under samma olympiska spel. I uppvisningsgrenen militärpatrull kom han på tredje plats.

Källor
 Adrien Vandelle Biography and Olympic Results | Olympics at Sports-Reference.com

Födda 1902
Franska utövare av nordisk kombination
Franska backhoppare
Franska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 1924
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1924 från Frankrike
Tävlande i nordisk kombination vid olympiska vinterspelen 1924
Tävlande i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 1924
Män
Avlidna 1976
Personer från departementet Jura